Rekordy świata w podnoszeniu ciężarów – najlepsze rezultaty uzyskane w historii podnoszenia ciężarów i oficjalnie zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Podnoszenia Ciężarów.

Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów chcąc zwalczać problem dopingu, w 1993, 1998 i 2018 zmieniała limity wagowe, przez co stare rekordy były anulowane.

Obecne rekordy

Mężczyźni

Kobiety

Historyczne rekordy

Mężczyźni (1998-2018)

Mężczyźni (1993–1997)

Mężczyźni (1973–1992)

Mężczyźni (1896–1972)

Kobiety (1998–2018)

Kobiety (1993–1997)

Kobiety (1988–1992)

Przypisy 

Podnoszenie ciężarów
Rekordy sportowe